Bergquist ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Bergquist (1942–2020), US-amerikanischer Historiker
 James Bergquist (* 1947), US-amerikanischer Physiker
 John Victor Bergquist (1877–1935), US-amerikanischer Komponist und Organist
 Karin Magdalena Bergquist (1899–1976), schwedische Schriftstellerin
 Patricia Bergquist (1933–2009), neuseeländische Zoologin

Siehe auch:
 Bergkvist, Bergqvist